El Aguajito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Aguajito (centrala Sinaloa kommun), ort, 
 El Aguajito (södra Sinaloa kommun), ort, 
 El Aguajito, Guerrero, ort,  Chilpancingo de los Bravo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar